Родион Кошелев:
 Кошелев, Родион Александрович (1749—1827) — русский государственный деятель, дипломат, действительный тайный советник.
 Кошелев, Родион Михайлович (1683—1760) — основатель состояния дворянского рода Кошелевых.